

Persone
 Aldo Fagiuoli – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Antonio Fagiuoli – patriota italiano
 Ascanio Fagiuoli – scrittore della seconda metà del XVI secolo
 Ettore Fagiuoli – architetto e scenografo italiano
 Giovan Battista Fagiuoli – scrittore, poeta e drammaturgo italiano
 Girolamo Fagiuoli – artista italiano del XVI secolo
 Vincenzo Fagiuoli – dirigente pubblico italiano

Altro
 Fagiuoli – grafia antica di fagiuolo al plurale